Irish Masters 1989 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1989 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1989 года (сезон 1988/89) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Алекс Хиггинс, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Терри Гриффитс 5:4 Джек Маклафлин  
 Майк Халлетт 5:0 Тони Ноулз  
 Алекс Хиггинс 5:4 Клифф Торбурн  
 Джон Пэррот 5:1 Деннис Тейлор

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1989 год в снукере
Irish Masters